Cowan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adeline May Cowan
 John Macqueen Cowan
 Richard Sumner Cowan